Chiesa di San Paolo della Croce – chiesa di Casone, frazione di Pitigliano
Chiesa di San Paolo della Croce – chiesa di Porto Ercole
Chiesa di San Paolo della Croce – chiesa di Roma